Puchar Świata kobiet w kombinacji norweskiej 2020/2021 – pierwsza w historii edycja Pucharu Świata kobiet w kombinacji norweskiej. Rywalizacja miała rozpocząć się 4 grudnia 2020 r. w norweskim Lillehammer, jednak ostatecznie rozpoczęła się 18 grudnia 2020 r. w austriackim Ramsau. Były to jedyne zawody przeprowadzone w sezonie. 

Kryształową kulę wywalczyła Amerykanka Tara Geraghty-Moats, a w Pucharze Narodów najlepsze okazały się reprezentantki Norwegii.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Bibliografia 
 
 Klasyfikacja generalna

Puchar Świata w kombinacji norweskiej
Sezon 2020/2021 w kombinacji norweskiej
2020 w Austrii
Narciarstwo w Austrii